Tuc peut renvoyer à :
 tuc, une hauteur, une butte ou une colline, en Gascogne ;
 la constellation du Toucan, étant l'abréviation de Tucana ou Tucanae, nom latin et son génitif ;
 Tuc, un biscuit salé de la marque LU (groupe Mondelēz International).

Sigle

TUC est le sigle correspondant à :

 Teinainano Urban Council, le nom complet du conseil municipal de Tarawa-Sud, la capitale des Kiribati ;
 Temps universel coordonné, bien que sa notation officielle soit UTC ;
 Trades Union Congress, la première force syndicale britannique ;
 Toulouse Université Club, un club universitaire omnisports de Toulouse ;
 Travaux d'utilité collective, un type de contrat de travail aidé ayant existé en France de 1984 à 1990 ;
 TUC Cambrésis, le nom du réseau d'autobus de la communauté d'agglomération de Cambrai.

Abréviation